— научное название растения. Может относиться к следующий видам рода :
  — , nom. illeg.
  —